Świerzno (Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Bytowski
 Świerzno (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Kamieński
 Świerzno (West-Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Kamieński